Андранік Алексанян (* 1998) — український співак, представник України на Дитячому конкурсі Євробачення 2009.
 Артур Алексанян (* 1991) — вірменський борець греко-римського стилю, призер та чемпіон Європи, бронзовий медаліст Олімпійських ігор.
 Алексанян Валерій Вазгенович (* 1984) — футболіст збірної Вірменії.
 Геворг Алексанян (* 1981) — вірменський важкоатлет, учасник Олімпійських ігор.
 Алексанян Самвел Ліміндрович (* 1968) — вірменський підприємець і депутат парламенту.
 Алексанян Юрій Татевосович (* 1938) — академік НАН Республіки Вірменії, молекулярний біолог.